Аноте Тонг (, кит. 湯安諾 Тан Аньно — его китайские фамилия и имя) (род. 1952) — 5-й президент Республики Кирибати с 2003 по 2016 годы. На выборах в июле 2003 года победил, набрав 47,4 % голосов избирателей, таким образом, обойдя своего главного соперника, брата Гарри Тонга (), члена партии «Манеабан-те-Маури», набравшего 43,5 % голосов, и Бануэра Берина (), частного юриста из Южной Таравы, набравшего 9,1 % голосов.

Биография 
Аноте Тонг — сын китайского мигранта, поселившегося на островах Гилберта после окончания Второй мировой войны. Получил образование в Лондонской Школе Экономики.

7 ноября 2003 года им были установлены дипломатические отношения с Китайской Республикой (на острове Тайвань), что способствовало осложнению отношений с КНР, в частности, была закрыта китайская станция слежения за спутниками, прекращено строительство китайцами главного стадиона в Южной Тараве и были отозваны 6 врачей из Национальной больницы Кирибати. Связано это с тем, что китайское правительство до сих не признаёт Тайвань и считает этот остров частью своего государства. Чтобы как-то оправдать свои действия, президент Тонг заявил, что отношения с Тайванем лишь положительно скажутся на экономическом развитии Кирибати, привлекут тайваньских бизнесменов в это небольшое тихоокеанское государство. На прекращение тесного сотрудничества Кирибати с КНР Тайвань ответил денежной помощью микронезийской республике в размере A$ 8 млн., которые должны потратиться на окончание строительства стадиона в Южной Тараве.

Прекращение отношений с КНР остро сказалось на экономике Кирибати, так как Китай ежегодно выделял помощь этому государству в размере A$ 2 млн..

Тонг также предлагает провести крупные изменения в сфере рыболовства, в частности, снизить квоты на вылов иностранными судами рыбы в Исключительной экономической зоне Кирибати, повысить цены на лицензирование иностранных судов, а также заставить иностранные компании строить консервные заводы на территории республики, тем самым, решив проблему безработицы среди молодёжи. Эти предложения вызвали непонимание со стороны оппозиции, например, бывшего президента Кирибати, Тебуроро Тито, а также старшего брата Аноте Тонга, Гарри Тонга.

Сразу же после прихода к власти Аноте Тонг отказался от аренды французского самолёта ATR-72, который был в распоряжении национальной авиакомпании «Эйр Кирибати» и обслуживал международные авиарейсы. Причиной стала слишком высокая стоимость аренды: в целом, было выплачено A$10 млн., что не по силам бюджету такого маленького государства, как Кирибати.

Тонг до истечения срока полномочий ушёл из политики после парламентских выборов 2015—2016 годов.

Примечания

См. также 
Список президентов Кирибати

Ссылки 
Результаты президентских выборов в июле 2003 года

Политики XXI века
Выпускники Университета Кентербери